Wiesinger ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wiesinger (1830–1896), österreichischer Pfarrer und Journalist
 Alois Wiesinger (1885–1955), Abt des Stiftes Schlierbach
 Anna Wiesinger (* 1958), österreichische Bildende Künstlerin
 August Wiesinger (1818–1908), deutscher evangelischer Theologe 
 August Wiesinger (Mediziner) (1850–1922), deutscher Chirurg im Hamburger AAK St. Georg
 Bernhard Wiesinger (* 1981), österreichischer Jazzmusiker
 Eleonore Wiesinger (* 1929), österreichische Kunsthändlerin 
 Ernst Wiesinger (1925–2015), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Georg Wiesinger (* 1962), österreichischer Agrarsoziologe
 Günther Wiesinger (1930–2010), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Helmut Wiesinger (* 1952), österreichischer Schauspieler, Autor und Regisseur
 Inez Wiesinger-Maggi (1914–?), Schweizer Schriftstellerin 
 Josef Wiesinger (* 1961), österreichischer Politiker (SPÖ), stellvertretender Landesparteivorsitzender der SPÖ Niederösterreich
 Kai Wiesinger (* 1966), deutscher Schauspieler
 Karl Wiesinger (1923–1991), österreichischer Dichter und Zahntechniker
 Karla Wiesinger (1922–2012), deutsche Heimatforscherin
 Kurt Wiesinger (1879–1965), deutsch-schweizerischer Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Leopold Wiesinger (1920–2011), österreichischer Politiker
 Liselotte Wiesinger (1917–2002), deutsche Kunsthistorikerin 
 Ludwig Wiesinger (1859–1942), Hamburger Kaufmann und Senator
 Manfred Wiesinger (Maler, 1961) (Odin Wiesinger; * 1961), österreichischer Maler und Grafiker 
 Manfred Wiesinger (Maler, 1972) (* 1972), österreichischer Maler und Kunstpädagoge
 Michael Wiesinger (* 1972), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Nico Wiesinger (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Odin Wiesinger, Künstlername von Manfred Wiesinger (Maler, 1961)
 Olga Florian-Wiesinger (1844–1926), österreichische Malerin 
 Otto Wiesinger (1879–1962), österreichischer General der Infanterie
 Paula Wiesinger (1907–2001), Südtiroler Bergsteigerin, Skirennläuferin und Gastronomin
 Peter Wiesinger (* 1938), österreichischer Germanist
 Philipp Wiesinger (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Steffen Wiesinger (* 1969), deutscher Säbelfechter
 Stephan Wiesinger (auch Wirsinger; ?–1544), deutscher Geistlicher, Abt des Klosters Osterhofen
 Susanne Wiesinger, österreichische Lehrerin, Bildungsfunktionärin und Buchautorin
 Telemach Wiesinger (* 1968), deutscher Filmemacher und Lichtbildner
 Wolfgang Wiesinger (flor. 1470–1507), im Donauraum tätiger Werkmeister, siehe Wolfgang Wiser
 Wolfgang Wiesinger (Künstler) (auch Wiesinger-Halbach; * 1930), österreichischer Maler, Glasmaler, Bildhauer und Kunstpädagoge

Wiesinger ist der Ortsname von:
 Wiesinger (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil von Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Weisinger
 Wisinger